Burgdoerfer ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Burgdoerfer (Erik Lawrence Burgdoerfer; * 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Greg Burgdoerfer (* 1988), US-amerikanischer Eishockeyspieler
Siehe auch:
 Burgdorf
 Burgdörfer